Jan Polák (ur. 1981) – czeski piłkarz, pomocnik, reprezentant kraju
 Jan Polák (ur. 1989) – czeski piłkarz, obrońca, zawodnik włoskiego FC Südtirol